Список кораблей и судов, построенных компанией John Brown & Company на верфи в Клайдбанке, Шотландия.

A 

 HMS Acasta (1912)
 HMS Acasta (H09)
 HMS Achates (1912)
 HMS Achates (H12)
 HMS Acorn (1910)
 MV Adelaide Star (1950)
 HMS Airedale (L07)
 HMS Alarm (1911)
 RMS Alaunia (1925)
 HMS Albrighton (L12)
 MV Algol (1952)

 HMCS Algonquin (R17)
 MV Almak (1951)
 SS Alvega (1955)
 HMS Ambuscade (1913)
 SS Amsterdam (1930)
 SS Amsterdam (1950)
 SS Antrim (1904)
 HMS Antrim (1905)
 SS Antwerp (1919)
 RMS Aquitania

 SS Arcadia (1954)
 SS Argyllshire (1911)
 SS Arnhem (1946)
 SS Atalanta (1906)
 HMS Aurora (F10)
 HMAS Australia (D84)
 HMAS Australia (1911)
 SS Avelona (1926)
 SS Avila (1926)
 HMS Avon Vale (L06)

B 

 HMS Bacchante (1901)
 HMS Barham (1914)
 HMS Barrosa (D68)
 PS Barry (1907)
 HMS Basilisk (H11)
 SS Bata (1919)
 HMS Beagle (1909)
 HMS Beagle (H30)
 HMS Bermuda (52)

 SS Bodnant (1919)
 INS Brahmaputra (1955)
 HMS Brisk (1910)
 HMS Bristol (1910)
 HMY Britannia
 SS British Confidence (1965)
 MV British Diplomat (1926)
 SS British Duchess (1958)
 SS British Hussar (1962)

 SS British Industry (1956)
 SS British Judge (1958)
 SS British Mariner (1963)
 SS British Queen (1959)
 SS British Sailor (1952)
 SS British Soldier (1954)
 SS British Trader (1957)
 SS Bruges (1920)
 HMS Bulldog (1909)

C 

 HMS Caesar (R07)
 SS Calgary (1920)
 SS Calumet (1922)
 HMAS Canberra (D33)
 HMS Canterbury (1916)
 MV Cape St Vincent (1966)
 SS Cariboo (1924)
 RMS Carinthia (1956)
 RMS Carmania (1905)

 RMS Caronia
 HMS Cavendish (D15)
 MV Centaur (1963)
 HMS Ceres (1917)
 SS City of Birmingham (1948)
 SS City of Oxford (1948)
 MV Clan Macindoe (1959)
 MV Clan Macintosh (1951)

 MV Clan Macintyre (1951)
 MV Clan Macnair (1961)
 MV Clydewater (1951)
 SS Cochrane (1922)
 MV Comanchee (1936)
 SS Copenhagen (1907)
 HMCS Crescent (R16)
 HMS Crusader (R20)

D 

 SS Derby (1960)
 PS Devonia (1905)
 HMS Diamond (D35)
 SS Doris (1910)
 SS Dorset (1903)
 SS Duchess of Bedford

 SS Duchess of Richmond
 SS Duchess of York (1928)
 SS Duke of Albany (1907)
 SS Duke of Connaught (1902)
 PS Duchess of Montrose (1902)
 HMS Duke of York (1940)

E 

 SS East River (1954)
 SS Edgewater (1957)
 SS Ekari (1920)
 SS Emperor Nicholas I (1913)
 SS Emperor Peter the Great (1913)
 RMS Empress of Britain (1931)
 HMS Enchantress (L56)

 HMS Energetic (1902)
 HMS Enterprise (D52)
 SS Essex (1902)
 MV Essex (1936)
 MV Essex (1953)
 MV Essex Ferry (1956)

F 
 HMS Fernie (L11)
 HMS Fiji (58)
 HMS Forth (A187)
 HMS Fortune (H70)
 HMS Foxhound (1910)
 HMS Foxhound (H69)
 SS Franconia (1923)

G 
 HMS Garth (L20)
 MV Glenfinlas (1966)
 PS Golden Eagle (1909)
 PS Gwalia (1905)

H 

 HMS Halcyon (J42)
 HMS Hampshire (D06)
 MV Haparangi (1947)
 HMS Hardy (R08)
 SS Haverford (1901)
 HMS Hecla (1940)
 MV Hinakura (1949)

 HMS Hind (1911)
 HMS Hindustan (1905)
 HMS Hood (1918)
 HMS Hornet (1912)
 SS Hororata (1941)
 HMS Hydra (1912)

I 
 HMS Icarus (D03)
 HMS Ilex (D61)
 SS Imperio (1947)
 HMS Indefatigable (R10)
 HMS Inflexible (1908)
 HMS Intrepid (L11)
 SS Invergordon (1923)
 RMS Ivernia (1954)

J 
 HMS Jackal (F22)
 HMS Javelin (F61)
 SS Jeannette (1911)

K 
 SS Kaikoura (1903)
 SS Kaipara (1903)
 HMS Kempenfelt (R03)
 SS Kent (1960)
 SS Kenuta (1907)
 MV Kipawa (1951)
 MS Kungsholm (1966)

L 
 HMS Leviathan (1903)
 SS Lima (1907)
 SS Lincoln (1958)
 HMS Loch Fada (K390)
 MV Lochkatrine (1921)
 MV Lumen (1925)
 RMS Lusitania
 HMS Lynx (F27)

M 

 HMS Maidstone (1937)
 HMS Mameluke (1915)
 HMS Marne (1915)
 PS Mars (1902)
 HMS Matapan (D43)
 HMS Medea (1915)
 RMS Media
 HMS Medusa (1915)
 SS Merion

 HMS Milne (1914)
 SS Mirror (1923)
 HMS Mons (1915)
 SS Montcalm (1920)
 SS Montclare (1921)
 HMS Moorsom (1915)
 HMS Morris (1914)
 SS Munich (1908)

N 

 SS Nahlin (1930)
 HMS Nairana (D05)
 HMS Napier (1916)
 HMS Narbrough (1916)
 HMS Nerissa (переименован в Piorun)
 RMS Niagara

 HMAS Nizam (G38)
 MV Norfolk (1946)
 MV Norfolk Ferry (1951)
 SS Norseman (1923)
 MV Northumberland (1955)
 MV Nottingham (1949)

O 
 HMS Onslow (G17)
 SS Orama (1911)
 RMS Ormonde (1917)
 SS Oronsay (1925)
 SS Orsova
 HMS Ossory (1915)
 MV Otaio (1957)
 MV Otaki (1952)
 MV Ottawa (1950)

P 

 HMS Paladin (G69)
 SS Pannonia (1903)
 SS Partridge (1906)
 SS Patria (1947)
 HMS Pegasus (1917)
 HMS Penn (1916)
 HMS Peregrine (1916)
 HMAS Platypus (1917)

 MV Port Wellington (1946)
 MV Port Wyndham (1934)
 SS Prague (1929)
 SS Preussen (1910)
 SS Princess Elaine (1927)
 SS Princess Kathleen (1924)
 SS Princess Marguerite (1924)

Q 
 RMS Queen Mary
 RMS Queen Elizabeth
 RMS Queen Elizabeth 2

R 

 HMS Racehorse (H11)
 HMS Rambler (1908)
 MS Rangitane (1929)
 MV Rangitane (1949)
 MS Rangitata
 MS Rangitiki
 HMS Recruit (1900)
 HMS Redoubt (H41)
 HMS Relentless (H85)

 HMS Repulse (1916)
 HMS Restless (1916)
 SS Restless (1923)
 HMS Rigorous (1916)
 HMS Roberts (F40)
 HMS Romola (1916)
 HMS Rotherham (H09)
 HMS Rowena (1916)
 MV Ruahine (1950)

S 

 SS St Andrew (1908)
 SS St David (1906)
 SS St Helier (1925)
 SS St Julian (1925)
 SS St Patrick (1906)
 SS St Petersburg (1910)
 MV Salmara (1956)
 MV Salsette (1956)
 San Juan (1937)
 San Luis (1937)
 SS Sapphire (1912)
 RMS Saxonia (1899)
 RMS Saxonia (1954)
 HMS Scimitar (1918)

 HMS Scotsman (1918)
 MV Scottish Ptarmigan (1957)
 HMS Scout (H51)
 HMS Scythe (1918)
 HMS Seabear (1918)
 HMS Seafire (1918)
 HMS Searcher (1918)
 HMS Seawolf (1918)
 SS Shropshire (1911)
 HMS Simoom (1916)
 HMS Simoom (1918)
 SS Singapore (1950)
 HMS Skate (1917)

 HMS Skipjack (J38)
 SS Somerset (1903)
 MV Somerset (1962)
 HMS Southampton (1912)
 HMS Southampton (C83)
 SS Stanvac Australia (1955)
 SS Suffolk (1902)
 MV Suffolk (1939)
 MV Suffolk Ferry (1947)
 SS Sunda (1952)
 MV Sussex (1936)
 MV Sussex (1948)
 SS Sylvania (1956)

T 
 HMS Tarpon (1917)
 HMS Telemachus (1917)
 SS Thalassa (1924)
 HMS Tiger (1913)
 HMS Tiger (C20)
 RMS Transvaal Castle (1961)
 HMS Troubridge (R00)
 HMS Tumult (R11)

V 

 SS Vaderland (1900)
 HMS Vanguard (23)
 HMS Vanoc (H33)
 HMS Vanquisher (1917)
 MV Vennachar (1964)
 HMS Venomous (1919)

 HMS Verity (D63)
 HMS Veteran (1919)
 SS Vienna (1929)
 MV Vikfoss (1949)
 MV Vikland (1949)

W 

 HMS Wager (R98)
 SS War Hermit (1918)
 SS War Rider (1919)
 SS War Thistle (1917)
 HMS Watchman (D23)
 MV Wellington Star (1952)

 MV Whangaroa (1955)
 MV Wharanui (1956)
 SS Wiltshire (1912)
 RMS Windsor Castle (1922)
 SS Woodcock (1906)

Y 
 HMS Yarmouth (F101)

Z 
 SS Zealandia (1910)
 SS Zeeland (1901)

Источники 
 

Списки:Суда и корабли